Трифенилен это планарный полициклический ароматический углеводород, состоящий из четырёх конденсированных бензольных колец. Трифенилен может быть выделен из каменноугольной смолы, но может быть получен и искусственно в ходе нефтехимических процессов. Одна молекула трифенилена имеет 18 делокализованных π-электронов и имеет планарную структуру. Трифенилен имеет молекулярную формулу C18H12.

Ссылки 
 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Structure Index
 Synthesis: Organic Syntheses, Coll. Vol. 5, p.1120 (1973); Vol. 40, p.105 (1960). 

Полициклические ароматические углеводороды